Joan Postius i Sala
 Josep Postius i Saura
 Riera de Postius
 Serrat Gran de Postius
 Toni Postius Terrado